Ordet fil har flere betydninger:
Fil (værktøj)
Fil (dataobjekt)
Fil (bebyggelse) – en bebyggelse i Tilsted Sogn
FIL (forkortelse for Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby Taarbæk Kommune)